Rudenko – disc jockey russo
 Ljudmyla Volodymyrivna Rudenko – scacchista ucraina
 Valentyn Rudenko – scacchista ucraino
 18294 Rudenko – asteroide